USS Gary je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Gary (CL-147) 
 USS Gary (FFG-51)

Gary